

Peinture 
 La Dentellière, tableau de Johannes Vermeer (1632-1675).
 La Dentellière, tableau de Salvador Dalí (1954).

Cinéma 
 La Dentellière,  film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1913 ;
 La Dentellière, film franco-suisse réalisé par Claude Goretta et sorti en 1977 ;

Littérature 
 La Dentellière, roman de Pascal Lainé, prix Goncourt 1974.

Monument 
 La Dentellière, Monument à la dentellière de l'Arboç Joan Tuset i Suau (1957).